Шезель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Шезель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр
 Шезель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє